Адама́ва () — штат на северо-востоке Нигерии. Административный центр штата — город Йола.

Административное деление 
Штат разделён на 21 территорию местного управления:

Примечания 

Штаты Нигерии